Detta är en lista över de 533 kommunerna i departementet Isère i Frankrike.

Isere
Kommuner Isere